nodulus (zwelling), een huidafwijking
 Nodulus van Heberden en Nodulus van Bouchard, botknobbels in de vingers
 Osler-noduli, huidafwijkingen op de handen en voeten

 Nodulus (geslacht), geslacht van slakken